Седо́в (Седо́ва) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Седов, Анатолий Иванович (1924—2006) — советский волейболист.
 
 Седов, Арнольд Павлович (1936—2008) — советский и российский хирург.
 Седов, Артём Анатольевич (род. 1984) — российский фехтовальщик.
 Седов, Борис Николаевич (1930 — ?) — советский хоккеист
 Седов, Валентин Васильевич (1924—2004) — советский и российский археолог-славист.
 
 Седов, Вячеслав Михайлович (1929—1993) — советский химик.
 Седов, Геннадий Яковлевич (1924—2006) — Герой Советского Союза.
 
 
 Седов, Денис Борисович (род. 1974) — российский оперный певец.
 
 Седов, Егор Егорович (1883—1960) — святой РПЦ, исповедник.
 
 
 Седов, Лев Львович (1906—1938) — старший сын Л. Д. Троцкого.
 
 Седов, Михаил Герасимович (1912—1991) — советский историк.
 Седов, Никита Дмитриевич (род. 2001) — российский хоккеист.
 
 
 
 
 
 Седов, Юрий Фридрихович — русский писатель и поэт.

Двойные фамилии 
 Седов-Серов, Яков Иванович (1878—1964) — один из первых русских авиаторов, авиамехаников и популяризаторов авиадела.



Корабли 
 «Седов» — барк.
 «Георгий Седов» (1909—1967) — русский, советский ледокол-пароход.
 «Георгий Седов» (1967—1992) — советский гидрографический ледокол проекта 97Д.
 «Георгий Седов» — речной пассажирский теплоход проекта 860.

Топоним 
 Седов — хутор в Кумылженском районе Волгоградской области России.

Другое 
 «Георгий Седов» — художественный историко-биографический фильм, снятый в 1974 году на киностудии имени Горького.

См. также 
 Защитник Седов (фильм)
 Седых
 Улица Седова

Примечания